Королівство Кастилія, або Кастильське королівство (; ) — одне з середньовічних королівств Піренейського півострова. Як політична автономія Кастилія виникла у 9 столітті і була васалом Королівства Леон. Назва походить від замків, споруджених у регіоні. Це було одне з королівств, які стали основою для Кастильської корони, а пізніше Королівства Іспанії.

Історія 
 Королівство Астурія
 Королівство Леон
 Графство Кастилія
 Королівство Кастилія і Леон
 Реконкіста
 Королівство Іспанія

Королі

Джерела 
 Achúcarro Larrañaga, Mercedes (1984). "La tierra de Guipúzcoa y sus «„valles“»: su incorporación al Reino de Castilla."". En la España Medieval 4: 13-45. ISSN 0214-3038.
 Carrasco Lazareno, María Teresa (2012). «El sello real en Castilla: tipos y usos del sellado en la legislación y en la práctica documental (siglos XII—XVII)» (pdf). De sellos y blasones: miscelánea científica. J.C. Galende (coord.). Madrid: Universidad Complutense de Madrid. pp. 63-169. ISBN 9788469547922. Archivado desde el original el 29 de diciembre de 2014.
 Cerda, José Manuel (2012). «Leonor Plantagenet y la consolidación castellana en el reino de Alfonso VIII» (pdf). Anuario de Estudios Medievales 42 (2): 629—652. ISSN 0066-5061. Archivado desde el original el 19 de junio de 2013.
 Fernández de Larrea y Rojas, Jon Andoni (2000). «La conquista castellana de Álava, Guipúzcoa y el Duranguesado (1199 y 1200)» (pdf). Revista internacional de los estudios vascos 45 (2): 425—438. ISSN 0212-7016. Archivado desde el original el 10 de agosto de 2013.
 Harvey, L. P. (1 de noviembre de 1992). Islamic Spain, 1250 to 1500. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-31962-9.
 Harvey, L. P. (16 de mayo de 2005). Muslims in Spain, 1500 to 1614. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-31963-6.
 Sánchez González, Antonio (2012). «Los Privilegios Rodados originales del Archivo Ducal de Medinaceli: I. Alfonso VIII de Castilla (1158—1214)». En la España Medieval 35: 367—412. ISSN 0214-3038.
 Valdeón Baruque, Julio (2000). «Castilla y los vascos, año 1200» (pdf). La Aventura de la historia (22). ISSN 1579-427X. Archivado desde el original el 29 de diciembre de 2014.
 Moreno Fernández, Francisco (2005). Historia Social de las Lenguas de España. Ariel. ISBN 84-344-8263-0.

Посилання 

 The Kingdom of Castile (1157—1212): Towards a Geography of the Southern Frontier 
 History of the County of Castile — The origins of Castile 

Кастилія
Середньовічні держави Іспанії
Держави і території, засновані 1035
1035 у Європі
Колишні королівства
зникли 1230